Galut (hebräisch: galut bzw. גלות) ist:

 die Bezeichnung für die Jüdische Diaspora

Galut oder Găluț ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Găluț (* 1984), rumänischer Rockmusiker
 Yann Galut (* 1966), französischer Politiker